Profiltiefe wird in unterschiedlicher Bedeutung verwendet:

 Bei Reifen siehe Autoreifen
 In der Aerodynamik siehe Profil (Strömungslehre)#Profiltiefe